Соревнования по теннису в парном разряде среди юношей на II летних юношеских Олимпийских играх прошли с 17 по 24 августа в теннисном комплексе при Нанкинском Институте Спорта.

Общая информация 
Титул сильнейшей команды турнира достался дуэту из Бразилии — Орланду Лусу и Марселу Зорманну, предварительно посеянному под вторым номером и переигравшему в решающем матче лидеров посева — Карена Хачанова и Андрея Рублёва, заявленных на игры от России. Бронзовую медаль выиграла несеянная команда из Японии — Рётаро Муцумура и Дзюмпэй Ямасаки, сначала уступившая бразильцам, но затем переигравшая поляков: Камила Майхршака и Яна Зелиньского.

Призёры

Посев 

  Карен Хачанов (RUS) /  Андрей Рублёв (RUS) (Серебряная медаль)
  Орланду Лус (BRA) /  Марселу Зорманн (BRA) (Золотая медаль)

<li> Чон Юн Сон (KOR) /  Ли Док Хи (KOR) (Четвертьфинал, отказ)
<li> Франсиско Бахамонде (ARG) /  Матиас Сукас (ARG) (Четвертьфинал, отказ)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Китай